Бари Хокинс (; 23. април 1979) енглески је играч снукера. Професионалну каријеру почео је 1996. године, али се тек у сезони 2004/05. пробио ка светском врху снукера.

Успеси

Рангирана финала: 9 (3 победе, 6 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{World Snooker}-

Рођени 1979.
Енглески играчи снукера